Pontus Olsson, född 1988, svensk squashspelare. Han har vunnit 3 Junior SM-guld, senast var för pojkar U-19 2007. Han spelar för klubben SK Triangeln.

Svenska squashspelare
Födda 1988
Män
Levande personer